Штаты США, обладающие развитыми месторождениями и богатыми природными запасами, часто принимают различные минералы, камни и драгоценные камни в качестве символов штата. С некоторых штатах официальные геологические символы являются основой отрасли добывающей промышленности региона; выбор многих штатов обусловлен историческими и культурными предпосылками. Не каждый штат имеет официальный такой официальный символ.

 В 2009 году штат Западная Виргиния объявил каменный уголь своим официальным символом, поскольку добыча угля является «неотъемлемой составляющей экономической и социальной структуры штата». Идея о присвоении углю статуса символа штата принадлежит старшекласснице из Уорнклиффа, собравшей 2500 подписей за присвоение статуса.
В 1965 году Калифорния стала первым штатом, выбравшим официальный камень-символ. В 2010 году сенатор Глория Джей Ромеро предприняла попытку лишить серпентин официального статуса символа, поскольку руда является источником хризотила, способного провоцировать появление мезотелиомы и других форм раковых опухолей. Геологи штата предъявили доказательства того, что контакт с серпентином не может являться причиной болезни, и закон не был принят. В 1986 году Калифорния объявила своим официальным драгоценным камнем бенитоит, поскольку это единственный драгоценный камень, чьи месторождения были найдены в округе Сан-Бенито.
 Колорадо — единственный штат, чьи геологические символы соответствуют цветам национального флага.
 Массачусетс имеет три официальных камня-символа: исторический (Плимутский камень), исследовательский (Дайтонский камень), и строительный (гранит).
 В 1965 году агат необычной формы (thunderegg) был выбран в качестве символа штата с целью стимулирования туризма в регионе. Камень имеет геологическую структуру, подобную жеоде. Камни сформированы и потоков лавы, которые, по легенде коренного индейского населения, были вызваны духами грома, живших в кратерах Маунт-Худа и Джефферсонаvia Associated Press. «House Approves State Rock» , Eugene Register-Guard, March 26, 1965. Accessed July 13, 2010..
 Флорида выбрала лунный камень в качестве символа с целью подчеркнуть роль штата в программе Аполлон.

Примечания 

 
Минералы
.